Бои при Сесенье (исп. Batalla de Seseña) — атака танков Народной армии Республики на Сесенью, недалеко от Толедо, 30 км к югу от Мадрида, 29 октября 1936 года во время гражданской войны в Испании.

Планы и силы сторон 
 
После падения Талавера де ла Рейна и Толедо в сентябре 1936 года войска националистов двинулись к Мадриду. В конце октября они взяли несколько городов близ Мадрида (Торрехон де Веласко, Сесенья, Торрехон-де-ла-Кальсада и Гриньон), прорвав первую линию обороны Мадрида и оказались в 30 км от столицы.

Республиканское правительство премьер-министра Ларго Кабальеро, получившее новое советское оружие, решило задержать продвижение националистов к Мадриду. Для этой цели была выделена группа из 15 танков во главе с П. М. Арманом, которая должна была совместно с 1-ой бригадой Энрике Листера (около 3000 человек) атаковать противника в направлении Сесеньи, освободить этот стратегически важный городок и отбросить мятежников к юго-западу.

Националисты в этом районе имели кавалерийский отряд во главе с полковником Монастерио, марокканцев и роту танкеток CV3/35.

Ход боев 
29 октября началась атака на Сесенью. Испанские республиканские войска в этом секторе не провели разведку, в итоге было неясно, в чьих руках находится городок. Арман выделил для разведки один танковый взвод, но затем выдвинул к Сесенье всю группу, так и не разобравшись, что там происходит. Столкновение с противником оказалось для группы неожиданностью. Танки с боем прорвались через Сесенью, рассеяв два эскадрона кавалерии, но пехота республиканцев вообще не приняла участия в атаке, и закрепиться в населенном пункте не удалось.

Затем танки, не имея четкой задачи, некоторое время блуждали в тылу мятежников (даже достигли Эскивиаса), где вступили в бой с разрозненными подразделениями противника и уничтожили много машин и две итальянские танкетки. Вечером, когда танки возвращались через Сесинью, марокканцы использовали против них бутылки с керосином и сожгли один Т-26. В итоге группа вернулась на исходные позиции, потеряв три машины.

Результаты 
Причины неудачной атаки: отсутствие разведки и поддержки пехоты, неэффективная поддержка артиллерии, утрата радиосвязи между танками с началом атаки. Но несмотря на это советские танки показали свою эффективность в боях против итальянских танкеток и пехоты противника.

В тот же день республиканская армия, возглавляемая полковником Ильдефонсо Пуигдендоласом, предприняла еще одну атаку на близлежащий город Ильескас, которая была отбита. Пуигдендолас был убит своими людьми при попытке предотвратить их бегство с поля боя.

Националисты возобновили наступление. 4 ноября пал Хетафе (13 км к югу от Мадрида), а 8 ноября мятежники начали фронтальную атаку на Мадрид.

Ссылки 
 «РККА и Гражданская война в Испании. 1936—1939 гг.: Сборники информационных материалов Разведывательного управления РККА»: в 8 т. Том 2: Сборники № 16-31. М.: Политическая энциклопедия, 2020 Стр. 241—256

 La batalla de Seseña (1936) 

Сражения по алфавиту
Сражения гражданской войны в Испании (1936)
Б
События 29 октября
Октябрь 1936 года